N'diaye kan referere til:

Alassane N'Diaye (1990-), Fransk-senegalesisk fodboldspiller 
Assane N'Diaye (1974–2008), Senegalesisk fodboldspiller
Cheick N'Diaye (1985-), Senegalesisk fodboldspiller 
Doudou N'Diaye Rose (1928-), Senegalesisk trommeslager
Elhadjy Madior N'Diaye (1983-), Senegalesisk fodboldspiller
Iba N'Diaye (1928-), Fransk-senegalesisk maler 
Leyti N'Diaye (1985-), Senegalesisk fodboldspiller
Makhtar N'Diaye (1981-), Senegalesisk fodboldspiller
Mamadou N'Diaye (1975-), Senegalesisk basketballspiller
Mamadou N'Diaye (fodboldspiller) (1984-), Senegalesisk fodboldspiller 
Momar N'Diaye (1987-), Senegalesisk fodboldspiller 
Moussa N'Diaye (1979-), Senegalesisk fodboldspiller
Pepe N'Diaye (1975-), Senegalesisk fodboldspiller
Papa Waigo N'Diaye (1984-), Senegalesisk fodboldspiller
Sylvain N'Diaye (1976-), Fransk-senegalesisk fodboldspiller
Tenema N'Diaye (1981-), Malisk fodboldspiller 
Mame N'Diaye (1986-), Senegalesisk fodboldspiller

Uden apostrof kan det også referere til:

Marie NDiaye (1967-), Fransk forfatter
Aminata Mbebgue Ndiaye, medlem af det Pan-Afrikanske Parlament 
Awa Dioum-Ndiaye (1961-), Senegalesisk atlet 
Fatou Ndiaye Sow (1956-2004), Senegalesisk digter og børnebogsforfatter